puede referirse a:

Kiba, un anime de Madhouse.
Kiba Inuzuka, personaje del mundo de anime y manga Naruto.